Skå kan syfta på:

 Skå socken – socken i Uppland
 Skå landskommun – tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Skå församling – tidigare församling i Stockholms stift – 1992
 Skå kyrka – kyrkobyggnad i Färingsö församling